

Cinema e serie tv
Lizzie McGuire – serie televisiva statunitense
Lizzie McGuire - Da liceale a popstar – film del 2003 diretto da Jim Fall

Sport
McGuire – scuderia britannica di Formula 1

Personaggi immaginari
Mocassini McGuire – personaggio della saga di Artemis Fowl di Eoin Colfer

Persone
Al McGuire – cestista e allenatore di pallacanestro statunitense, fratello di Dick
Allie McGuire – ex cestista statunitense, figlio di Al
Barry McGuire – cantautore statunitense
Brian McGuire – pilota automobilistico australiano
Dick McGuire – cestista e allenatore di pallacanestro statunitense, fratello di Al 
Dominic McGuire – cestista statunitense
Dorothy McGuire – attrice statunitense
Edith McGuire – ex atleta statunitense
Frank McGuire – cestista e allenatore di pallacanestro statunitense
Gemelli McGuire – gemelli statunitensi noti per essere i più pesanti al mondo
Joshua McGuire – schermidore canadese
Kathryn McGuire – ballerina e attrice statunitense
Mark McGuire – musicista statunitense
Thomas McGuire – militare e aviatore statunitense